Patera pennsylvanica är en snäckart som först beskrevs av Green 1827.  Patera pennsylvanica ingår i släktet Patera och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pennsylvanica